Miejscowości w USA:
 Dedham – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Dedham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Dedham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Dedham – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

Gminy w USA:
 Dedham (ang. Dedham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Dedham (ang. Dedham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
W Wielkiej Brytanii:
 Dedham – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)